Пугачівська сільська рада — Рівненська область, Млинівський район
 Пугачівська сільська рада — Черкаська область, Жашківський район
 Пугачівська сільська рада — Черкаська область, Уманський район